Příjmení Kalenda nosilo nebo nosí více významných osobností:

 Alois Kalenda –  český spisovatel a novinář, redaktor Národní politiky
 František Kalenda (* 1990) – český publicista, spisovatel
 Martin Kalenda (* 1970) – český fotbalista, záložník
 Václav Kalenda (1801–1878) – český učitel, spisovatel, novinář a národní buditel

ostatní
 U Kalendů – restaurace v Praze a v Mostě